

Кірсановка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Кірсановка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область
 Кірсановка — село, Тоцький район, Оренбурзька область